Zuzwil, commune suisse du canton de Berne
 Zuzwil, commune suisse du canton de Saint-Gall